Fred B. Taylor (1924-2002), cestista, allenatore di pallacanestro e giocatore di baseball statunitense
 Frederick Ollie Taylor (n. 1948), cestista statunitense
 Fred Taylor (n. 1976), giocatore di football americano statunitense